region – region w geografii
 region DVD – podział geograficzno-ekonomiczny
 region węzłowy – w ekonomii
 Region – w Unii Europejskiej
 region – jednostka podziału administracyjnego niektórych państw świata:
 region – w Anglii,
 region – w Badenii-Wirtembergii w Niemczech
 region – w Belgii,
 region – w Burkina Faso,
 region – w Chile,
 region – na Filipinach,
 region – we Francji,
 region – w Ghanie,
 regiony – w Grecji,
 region – w Gwinei Bissau,
 region – na Jamajce,
 region – w Japonii,
 region – w Liechtensteinie,
 region – w Mali,
 region – w Nigrze,
 region – w Omanie,
 region – w Senegalu,
 region – w Serbii,
 region – na Singapurze,
 region – w Szwecji,
 region – we Włoszech.

Zobacz też: regionalizm